L'idioma klingon (tlhIngan Hol en klingon) és una llengua artificial creada per Marc Okrand per a Paramount Pictures i parlada pels klingons a l'univers de ficció de Star Trek. Va ser dissenyat amb l'ordre objecte-verb-nom per donar-li un toc extraterrestre. El klingon és similar en certs aspectes a les llengües ameríndies. El so bàsic, a més d'unes poques paraules, van aparèixer per primer cop a Star Trek: La pel·lícula de Robert Wise; la pel·lícula va ser el primer cop que la llengua se sentia a la pantalla, ja que totes les intervencions prèvies dels klíngons havien estat originalment en anglès.

El cercador Google té una versió en klingon de la seva interfície. La Wikipedia també va tenir una versió en klingon, posteriorment moguda a Wikia.

Vegeu també 
 Klingon Language Institute

Referències

Enllaços externs 

 Institut de la Llengua Klingon 
 Klingon wikia (Wiki en klingon)

Llengües fictícies
Star Trek